Gracias a Dios (departement), een departement van Honduras;
 Kaap Gracias a Dios, een kaap in Honduras en Nicaragua.
 Gracias, een gemeente in het departement Lempira in Honduras